

Sigle 
 Oberkommando der Marine – alto comando della marina tedesca durante la seconda guerra mondiale

Codici 
 OKM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Okmulgee (Stati Uniti d'America)
 okm – codice ISO 639-3 della lingua coreana media